Mount Weller ist der Name folgender Berge in Antarktika:

* Mount Weller (Enderbyland)
 Mount Weller (Viktorialand)